Резня в Дракуличе (, ) — массовое убийство сербских мирных жителей, совершённое усташами 7 февраля 1942 года в сёлах Дракулич, Шарговац, Мотике и шахте Раковац (ныне территория общины Баня-Лука Республики Сербской, Босния и Герцеговина).

Убийства 
Солдаты личной охраны Анте Павелича и 8-го усташского батальона утром 7 февраля 1942 ворвались в Дракулич и стали убивать живших там сербов. Усташи убили более 2300 человек: в основном это были дети, женщины и старики (почти все дееспособные мужчины к тому моменту или попали в плен, или ушли в партизаны). Карательной операцией командовал капитан домобранства Йосип Мишлов при поддержке монаха-францисканца Мирослава Филиповича (считается, что Филипович приказал убить сначала всех детей). План операции составил комендант Виктор Гутич. Все преступники были из гарнизонов Загреба и Баня-Луки. Многие были убиты сербосеком, многие - сербомолотом. Среди убитых большую часть составили люди, отказавшиеся в то утро уходить из села и запершиеся в своих домах.

Согласно списку из книги Драгое Лукича «Война и дети Козары», всего погиб 551 ребёнок: из них 294 в Дракуличе, 207 в Мотике и 50 в Шарговаце. По описанию свидетелей, в сёлах усташи насиловали несовершеннолетних девочек, после чего протыкали их штыками и ножами в промежность.

Суд 
Мирослав Филиппович в 1946 году был признан виновным не только в резне в Дракуличе, но и во многих других преступлениях против сербского населения, после чего был казнён через повешение. Виктор Гутич сбежал в Италию, но вскоре Италия выдала его Югославии: 20 февраля 1947 года Гутич был повешен в Баня-Луке.

См. также 
 Геноцид сербов (1941—1945)
 Резня в Пискавице и Иваньской
 Магнум Кримен

Примечания

Литература 
 Јован Бабић. „Спомен-храм Светог великомученика Георгија у Дракулићу“
 Фратри и усташе кољу - злочини и свједоци (Покољ Срба у селима код Бање Луке, Дракулићу, Шарговцу и Мотикама 7. фебруара и Пискавици и Ивањској 5. и 12. фебруара 1942. године), Лазар Лукајић, Фонд за истраживање геноцида, Београд, (2005) 
 Драгоје Лукић: Рат и дјеца Козаре, биланс злочина над дјецом Козаре
 Годишњица усташког покоља у Дракулићу
 Парастос жртвама усташког покоља у Дракулићу код Бање Луке

Ссылки 

 Радио-телевизија Републике Српске: Митровић: Донијети резолуцију о суди геноцида над Србима у Бањалуци, 5. 1. 2012. 
 Радио-телевизија Републике Српске: Обиљежено 70 година геноцида у Дракулићу, 5. 2. 2012. 

Хорватские военные преступления во Второй мировой войне
Геноцид сербов (1941—1945)
События 7 февраля
Февраль 1942 года